William Stanley puede hacer referencia a:
 William Ford Robinson Stanley (1829-1909), inventor británico.
 William Stanley Jevons (1835-1882), economista británico.
 William Stanley, Jr (1858-1916), físico e inventor estadounidense.
 William Stanley Merwin, poeta estadounidense.
 sir William Stanley, conocido en España como Guillermo Estanley, soldado inglés católico, primero al servicio de Isabel I de Inglaterra, después al servicio de Felipe II y III de España.